Pope (Letland), een plaats in Letland
Pope (Mississippi), een plaats (village) in de Amerikaanse staat Mississippi
Pope (Novi Pazar), een plaats in Servië
pope (priester), een priester in de Oosters-orthodoxe Kerk en in het bijzonder in de Russisch-orthodoxe Kerk
Pope (Tutin), een plaats in Servië
Pope (voertuigen), een historisch merk van fietsen, auto's en motorfietsen
Goossens, Pope & Co, een gloeilampenfabriek te Venlo

Personen met de achternaam Pope
Alexander Pope, Engels dichter
Carly Pope, Canadees actrice
Franklin Leonard Pope, Amerikaans elektrotechnicus, onderzoeker en uitvinder
Frederic R. Pope, ingenieur
John Russell Pope, Amerikaans architect
LeRoy Pope Walker, Amerikaans politicus
fictief persoon
Henry Pope, een personage uit de serie Prison Break

Zie ook
Paus (doorverwijspagina)